Аса:

 Аса (), сын Авии — царь Иудейского царства, правивший в 908—867 до н. э.
 Аса — река в Центральной Африке, левый приток Мбомбу.
 Аса — река в Японии, приток реки Тама.
 Аса — зоопарк в Хиросиме (Япония).
 АСА — бразильский футбольный клуб из города Арапирака (штат Алагоас).
 АСА — аббревиатура «антисоветская агитация», см. также Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР.
 Аса — индийская мера времени, равная четырём секундам.
 Аса — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аса — село в Жамбылском районе Жамбылской области Казахстана.
 Аса, Паоло де ла (род. 1983) — перуанский футболист, полузащитник.

См. также 
 Асса